Пехливан () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Пехливан, Ферхат (род. 1988) — турецкий боксёр.
 Пехливан, Ясин (род. 1989) — австрийский футболист турецкого происхождения.